Мике́ла Марца́но (, 20 августа 1970, Рим) — итальянский философ и политик.

Биография 
Училась в Высшей нормальной школе в Пизе, в Римском университете Ла Сапиенца. В 1999 году приехала во Францию, с 2000 года работала в Национальном центре научных исследований. С 2010 года — профессор моральной философии в Университете Париж V. Постоянный автор газеты La Repubblica. В феврале 2013 года избрана в Милане депутатом Итальянского парламента от Демократической партии.

Пишет на итальянском и французском языках.

Сферы интересов 
Моральная и политическая философия, представления о теле в современной культуре.

Труды

На французском языке 
 Думая о теле/ Penser le corps (PUF, 2002)
 La fidélité ou l’amour à vif (Hachette , 2005)
 Алиса в стране порно/ Alice au pays du porno, в соавторстве (Ramsay 2005)
 Le Corps: Films X : Y jouer ou y être, entretien avec Ovidie, Autrement, 2005 ISBN 2-7467-0654-7
 Je consens, donc je suis… Éthique de l’autonomie, PUF, 2006 ISBN 2-13-055651-5
 Malaise dans la sexualité (JC Lattès, 2006) ISBN 2-7096-2814-7
 Философия тела/ La philosophie du corps (PUF, 2007) ISBN 978-2-13-055506-3
 Dictionnaire du corps (PUF, 2007) ISBN 2-13-055058-4
 Смерть как зрелище/ La mort spectacle (Gallimard, 2007)
 Порнография или истощение желания/ La pornographie ou l'épuisement du désir (Buchet-Chastel, 2003 — Hachette 2003, 2007)
 L'éthique appliquée (PUF, «Que sais-je ?», 2008)
 Extension du domaine de la manipulation, de l’entreprise à la vie privée (Grasset et Fasquelle, Essai, Critique, 2008) ISBN 978-2-246-73371-3
 Visage de la peur (PUF, 2009)
 Le Fascisme. Un encombrant retour? (Larousse, «Philosopher», 2009)
 Прикладная этика/ L'éthique appliquée, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ? ", 2010
 Extension du domaine de la manipulation, de l’entreprise à la vie privée, Grasset, 2008 ISBN 978-2-246-73371-3
 Le contrat de défiance, Grasset, 2010
 Легкая как бабочка/ Légère comme un papillon, Grasset, 2012 (об анорексии)

На итальянском языке 
 Straniero nel corpo. La passione e gli intrighi della ragione. Milano, Giuffrè Editore, 2004 ISBN 978-88-14-10672-9
 Estensione del dominio della manipolazione. Dalla azienda alla vita privata. Milano, Mondadori, 2009 ISBN 978-88-04-59129-0
 Sii bella e stai zitta. Perché l’Italia di oggi offende le donne. Mondadori, 2010 ISBN 978-88-04-60194-4
 La filosofia del corpo. Il Melangolo, 2010 ISBN 978-88-7018-769-4
 La fedeltà o il vero amore, в соавторстве. Genova, Il Melangolo, 2011
 Этика сегодня/ Etica Oggi. Fecondazione eterologa, «guerra giusta», nuova morale sessuale e altre questioni contemporanee. Edizioni Erickson, 2011 ISBN 978-88-6137-793-6
 Volevo essere una farfalla. Mondadori, 2011 — Collana Strade Blu ISBN 88-04-60696-7
 Cosa fare delle nostre ferite. La fiducia e l’accettazione dell’altro. Edizioni Erickson, 2011 ISBN 978-88-590-0007-5
 Avere fiducia. Perché è necessario credere negli altri (trad. di Francesca Mazzurana), Mondadori, 2012 ISBN 978-88-04-62244-4
 La fine del desiderio: riflessioni sulla pornografia. Edizioni Mondadori, 2012, ISBN 978-88-04-61041-0
 Avere fiducia. Perché è necessario credere negli altri. Edizioni Mondadori, 2012, ISBN 978-88-04-62244-4
 Убийцы мысли: фашистские манипуляции вчера и сегодня/ Gli assassini del pensiero. Manipolazioni fasciste di ieri e di oggi Edizioni Erickson, 2012, ISBN 978-88-590-0022-8
 L’amore è tutto. È tutto ciò che so dell’amore. UTET, 2013, ISBN 978-88-418-9688-4

Ссылки 
 На сайте Парижского университета
 Блог Микелы Марцано,

Женщины-философы Италии
Выпускники Высшей нормальной школы в Пизе
Выпускники Римского университета
Выпускники Пизанского университета
Члены Демократической партии (Италия)
Члены Палаты депутатов Италии